Cyrille ist ein sowohl weiblicher wie (überwiegend) männlicher Vorname ursprünglich griechischer Herkunft (Kyrillos) mit der Bedeutung „der Herrliche“, der vor allem im französischen Sprachraum auftritt.

Bekannte Namensträger

Männlicher Vorname 

 Cyrille Adoula (1921/23–1978), kongolesischer Politiker
 Cyrille Florent Bella (* 1975), kamerunischer Fußballspieler
 Cyrille Bonnand (* 1970), französischer Cyclocross- und Mountainbikefahrer
 Cyrille Delannoit (1926–1998), belgischer Boxer
 Cyrille Guimard (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Cyrille Heymans (* 1986), luxemburgischer Radrennfahrer
 Cyrille Monnerais (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Cyrille Neveu (* 1973), französischer Triathlet
 Cyrille Pouget (* 1972), französischer Fußballspieler
 Cyrille Regis (1958–2018), englischer Fußballspieler
 Cyrille Scherwey (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Cyrille Van Hauwaert (1883–1974), belgischer Radrennfahrer

Weiblicher Vorname 
 Cyrille Aimée (* 1984), französische Jazzsängerin

Familienname 
 Andrew Cyrille (* 1939), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Gabriel Cyrille (* 1944), nigrischer Offizier und Politiker

Siehe auch 
 Kyrill

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Französischer Personenname